Il Newsweek Champions Cup and the Evert Cup 1997 è stato un torneo di tennis giocato sul cemento. È stata la 19ª edizione del Torneo di Indian Wells, che fa parte della categoria ATP Super 9 nell'ambito dell'ATP Tour 1995, e della Tier II nell'ambito del WTA Tour 1995. Il torneo maschile si è giocato dal 6 al 13 marzo, che quello femminile dal 27 febbraio al 5 marzo 1995 all'Indian Wells Tennis Garden di Indian Wells in California.

Campioni

Singolare maschile 

 Pete Sampras ha battuto in finale  Andre Agassi 7–5, 6–3, 7–5

Singolare femminile 

 Mary Joe Fernández ha battuto in finale  Nataša Zvereva 6–4, 6–3

Doppio maschile 

 Tommy Ho /  Brett Steven hanno battuto in finale  Gary Muller  Piet Norval 6–4, 6–7

Doppio femminile

 Lindsay Davenport /  Lisa Raymond hanno battuto in finale  Larisa Neiland /  Arantxa Sánchez Vicario 2–6, 6–4, 6–3

Collegamenti esterni

 
ATP Tour 1995